Фамилија Фелис Торес има више значења:

 Фамилија Фелис Торес, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фелис Торес, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику